Stražica är en ort i Kroatien.   Den ligger i länet Dalmatien, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Zagreb. Stražica ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Stražica är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Biokovo,  meter över havet,  km sydväst om Stražica. Runt Stražica är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Makarska,  km sydväst om Stražica. Trakten runt Stražica består i huvudsak av gräsmarker. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dalmatien